No
 No – symbol chemiczny pierwiastka nobel
 .no – domena internetowa przypisana do Norwegii
 No – jezioro w Sudanie
 No – duńskie miasto w gminie Ringkøbing
 nō (jap. 能), również nōgaku (jap. 能楽) – jeden z głównych gatunków teatru japońskiego
 kod ISO języka norweskiego
 の (no) – jedna z sylab w japońskim piśmie hiragana
 No – piosenka z szóstego albumu studyjnego Shakiry, Fijación Oral Vol. 1
 No – piosenka z debiutanckiego albumu Temptation niemieckiej grupy Monrose
 No – piosenka z debiutanckiego albumu Dawida Podsiadły, Comfort and Happiness
 No – piosenka z drugiego albumu Meghan Trainor, Thank You
 No, także Full of Hate – pierwszy album grupy The Berzerker

NO

 tlenek azotu – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu
 tlenki azotu – grupa nieorganicznych związków chemicznych zbudowanych z tlenu i azotu
 kod ISO Norwegii
 Nowy Orlean
 New Order – rockowy i synthpopowy brytyjski zespół muzyczny
Zobacz też:
 No, No, No – singiel amerykańskiej grupy Destiny’s Child
 Doktor No – powieść Iana Fleminga o przygodach Jamesa Bonda
 Doktor No – pierwszy oficjalny film o przygodach Jamesa Bonda